Тей-Рабье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильфаньян. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16381.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 65 км южнее Пуатье, в 50 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 158 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство. Более половины территории коммуны занимают посевы зерновых.

В 2007 году среди 104 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 62 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 59,6 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 62 активных работали 52 человека (30 мужчин и 22 женщины), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 42 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Радегонд (XII—XIII века). Памятник истории с 1986 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта